USS Wisconsin kan syfta på något av följande amerikanska örlogsfartyg, namngivna efter den amerikanska delstaten Wisconsin:

, var ett slagskepp av Illinois-klass, i tjänst mellan 1901 och 1920
, ett slagskepp av Iowa-klass, sjösatt 7 december 1943
, en planerad ubåt i Columbia-klass

Namn på amerikanska örlogsfartyg